Zierler ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Zierler (* 1933), österreichischer Medailleur und Graveur
 Theresia Zierler (* 1963), österreichische Politikerin (FPÖ)